Кромер:
 Мартін Кромер
 10283 Кромер
 Кромер (місто)